Ираклий Михайлович Манелов () — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар», выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал».

Биография 
Родился в станице Выселки, старший брат Александр — игрок и тренер местных любительских клубов.

Воспитанник академии ФК «Краснодар». 1 августа 2019 года дебютировал в первенстве ПФЛ за «Краснодар-3», за 11 матчей забил один гол. 10 июля провёл первый матч в ФНЛ-1 за «Краснодар-2». 18 сентября 2021 года в гостевом матче против «Ахмата» дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену на 90-й минуте.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Арсенал» Тула